Ernesto Vegetti (1943-2001) – bibliografo, saggista e animatore italiano
 Mario Vegetti (1937) – accademico italiano
 Silvia Vegetti Finzi (1938) – psicologa italiana